Чијаутла има више значења:

 Општина Чијаутла (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Чијаутла (Чијаутла, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Чијаутла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику